La 48a edició dels Premis César del cinema francès va celebrar-se a l'Olympia de París el 24 de febrer de 2023 i va premiar les pel·lícules estrenades a França el 2022.

El president de la cerimònia va ser l'actor Tahar Rahim i Marion Cotillard va aparèixer al cartell oficial de la gala en una escena de la pel·lícula Annette de Leos Carax, estrenada el 2021.

Polèmica 
Al novembre de 2022, l'actor Sofiane Bennacer va formar part de la preselecció per al César al millor actor revelació per la pel·lícula Les Amandiers. Més endavant va ser eliminat de les nominacions després de donar-se a conèixer una acusació per violació i violència sobre ell.

El 2 de gener de 2023, en resposta a l'afer Bennacer però també en el context de la cerimònia del 2020 on molts professionals van abandonar la sala com a senyal de desaprovació per l'atorgament del César a la millor direcció a Roman Polanski acusat per la justícia estatunidenca de relacions sexuals amb un menor d'edat, l'Académia dels César va anunciar que qualsevol persona nominada acusada o condemnada per actes de violència, en particular de caràcter masclista o sexual, quedararia exclosa de la cerimònia dels César però podria figurar al palmarès.

Premis

Millor pel·lícula 
 La Nuit du 12 de Dominik Moll Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi
 En corps de Cédric Klapisch
 L'Innocent de Louis Garrel
 Pacifiction d'Albert Serra

 Millor direcció 
 Dominik Moll per La nuit du 12
 Cédric Klapisch per En corps
 Louis Garrel per L'Innocent
 Cédric Jiménez per Novembre
 Albert Serra per Pacifiction

Millor actriu 
 Virginie Efira pel paper de Mia a Revoir Paris
 Fanny Ardant pel paper de Shauna Loszinsky a Les Jeunes Amants
 Juliette Binoche pel paper de Marianne Winckler a Ouistreham
 Laure Calamy pel paper de Julie Roy a À plein temps
 Adèle Exarchopoulos pel paper de Cassandra a Rien à foutre

Millor actor 
 Benoît Magimel pel paper de l'alt-comissari De Roller a Pacifiction
 Jean Dujardin pel paper de Fred a Novembre
 Louis Garrel pel paper d'Abel Lefranc a L'Innocent
 Vincent Macaigne pel paper de Simon a Chronique d'une liaison passagère
 Denis Ménochet pel paper de Peter von Kant a Peter von Kant

Millor actriu secundària 
 Noémie Merlant pel paper de Clémence Genièvre a L'Innocent
 Judith Chemla pel paper de Meriem a Le Sixième enfant
 Anaïs Demoustier pel paper d'Inés a Novembre
 Anouk Grinberg pel paper de Sylvie Lefranc a L'Innocent
 Lyna Khoudri pel paper de Samia Khelouf a Novembre

Millor actor secundari 
 Bouli Lanners pel paper de Marceau a La Nuit du 12
 François Civil pel paper de Yann a En corps
 Micha Lescot pel paper de Pierre Romans a Les Amandiers
 Pio Marmaï pel paper de Loïc a En corps
 Roschdy Zem pel paper de Michel Ferrand a L'Innocent

Millor actriu revelació 
 Nadia Tereszkiewicz pel paper de Stella a Les Amandiers
 Marion Barbeau pel paper d'Élise a En corps
 Guslagie Malanda pel paper de Laurence Coly a Saint Omer
 Rebecca Marder pel paper d'Irene a Une jeune Fille qui va bien
 Mallory Wanecque pel paper de Lily a Les Pires

Millor actor revelació 
 Bastien Bouillon pel paper de Yohan Vivès a La Nuit du 12
 Stefan Crepon pel paper de Karl a Peter von Kant
 Dimitri Doré pel paper de Bruno Reidal a Bruno Reidal, confession d'un assassin
 Paul Kircher pel paper de Lucas Ronis a Le Lycéen
 Aliocha Reinert pel paper de Johnny a Petite Nature

Millor guió original 
 Louis Garrel, Tanguy Viel i Naïla Guiguet per L'Innocent
 Éric Gravel per A plein temps
 Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky i Agnès de Sacy per Les Amandiers
 Cédric Klapisch, Santiago Amigorena per En corps
 Alice Diop, Amrita David i Marie Ndiaye per Saint Omer

Millor adaptació 
 Gilles Marchand i Dominik Moll per La Nuit du 12
 Michel Hazanavicius per Coupez !
 Thierry de Peretti i Jeanne Aptekman per Enquête sur un scandale d'État

Millor vestuari 
 Gigi Lepage per Simone, le voyage du siècle
 Caroline de Vivaise per Les Amandiers
 Pierre-Jean Larroque per Couleurs de l'incendie
 Emmanuelle Youchnovski per En attandant Bojangles
 Corinne Bruand per L'Innocent
 Praxèdes de Vilallonga per Pacifiction

Millor fotografia 
 Artur Tort per Pacifiction
 Julien Poupard per Les Amandiers
 Alexis Kavyrchine per En corps
 Patrick Ghiringhelli per La nuit du 12
 Claire Mathon per Saint Omer

Millor decorat 
 Christian Marti pour Simone, le voyage du siècle
 Emmanuelle Duplay pour Les Amandiers
 Sébastian Birchler pour Couleurs de l'incendie
 Michel Barthélémy pour La Nuit du 12
 Sébastien Vogler pour Pacifiction

Millor muntage 
 Mathilde Van de Moortel a temps complet
 Anne-Sophie Bion per En corps
 Pierre Deschamps per L'Innocent
 Laure Gardette per Novembre
 Laurent Rouan per La nuit du 12

Millor so 
 François Maurel, Olivier Mortier i Luc Thomas per La Nuit du 12
 Cyril Moisson, Nicolas Moreau i Cyril Holtz per En corps
 Laurent Benaïm, Alexis Meynet, Olivier Guillaume per L'Innocent
 Cédric Deloche, Alexis Place Gwennolé Le Borgne i Marc Doisne per Novembre
 Jordi Ribas, Benjamin Laurent i Bruno Tarrière per Pacifiction

Millors efectes visuals 
 Laurens Ehrmann per Notre-Dame brûle
 Guillaume Marien per Les cinq diables
 Sébastien Rame per Fumer fait tousser
 Mikaël Tanguy per Novembre
 Marco Del Bianco per Pacifiction

Millor música original 
 Irène Drésel a temps complet
 Alexandre Desplat per Coupez !
 Grégoire Hetzel per L'Innocent
 Olivier Marguerit per La nuit du 12
 Marc Verdaguer i Joe Robinson per Pacifiction
 Anton Sanko per Els passatgers de la nit

Millor primera pel·lícula 
 Sant Omer d' Alice Diop
 Bruno Reidal, confession d'un meurtrier de Vincent Le Port
 Falcon Lake de Charlotte Le Bon
 Les Pires de Lise Akoka i Romane Guéret
 Le Sixième Enfant de Léopold Legrand

Millor pel·lícula d'animació 
 Ma famille afgane de Michaela Pavlatova
 Ernest i Celestine : Le voyage en Charabie de Jean-Christophe Roger i Julien Chheng
 Le petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? d'Amandine Fredon i Benjamin Massoubre

Millor documental 
 Retorn a Reims de Jean-Gabriel Périot
 Allons Enfants de Thierry Demaizière i Alban Teurlai
 Les années Super 8 d'Annie Ernaux i David Ernaux-Briot
 Le chêne de Laurent Charbonnier i Michel Seydoux
 Jane de Charlotte de Charlotte Gainsbourg

Millor pel·lícula estrangera 
 As bestas de Rodrigo Sorogoyen (Espanya)
 Close de Lukas Dhont (Bèlgica)
 Boy from Heaven (Walad Min Al Janna) de Tarik Saleh (Suècia)
 Eo de Jerzy Skolimowski (Polònia, Itàlia)
 Triangle of Sadness de Ruben Östlund (Suècia)

Millor curtmetratge de ficció 
 Partir un jour d'Amélie Bonnin
 Haut les cœurs d'Adrian Moyse Dullin
 Le Roi David de Lila Pinell
 Les Vertueuses de Stéphanie Halfon

Millor curtmetratge documental 
 Maria Schneider, 1983 per Elisabeth Subrin
 Churchill, Polar Bear Town d'Annabelle Amoros
 Ecoutez le battement de nos images d'Audrey Jean-Baptiste i Maxime Jean-Baptiste

Millor curtmetratge d'animació 
 La vie sexuelle de mamie d'Urska Djukic i Émilie Pigeard
 Câline de Margot Reumont
 Noir-Soleil de Marie Larrivé

César dels estudiants de secundària 
 La Nuit du 12 de Dominik Moll 
 Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi 
 En corps de Cédric Klapisch
 The Innocent de Louis Garrel 
 Pacifiction d'Albert Serra

César d'honor 
 David Fincher

Referències 

Cinema del 2023
César
Premis César